IEM Rio Major 2022 — восемнадцатый в истории и второй в серии 2022 года турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive. Проходил с 31 октября по 13 ноября 2022 года в бразильском городе Рио-де-Жанейро.  Призовой фонд турнира — . Через региональные отборочные туры (RMR-турниры) на IEM Rio Major 2022 прошли 24 команды из 4-х регионов. 

В финале турнира российская команда Outsiders (Virtus.pro) одержала победу над датским составом Heroic, став победителями IEM Rio Major 2022 и выиграв .

Предыстория 
Изначально IEM Rio Major 2022 должен был проходить с 11 по 24 мая 2020 года, но был перенесён в связи с пандемией COVID-19 на ноябрь. В сентябре 2020 года Valve и ESL объявили, что мейджор отменен из-за продолжающихся осложнений, вызванных вспышкой COVID-19 в Бразилии. В январе 2021 года стало известно, что следующим мейджором вместо IEM Rio Major 2022 станет PGL Major Stockholm 2021.

15 сентября 2021 года ESL опубликовала дорожную карту ESL Pro Tour 2022 года, объявив о своем намерении провести мейджор в Рио-де-Жанейро. 24 мая 2022 года ESL анонсировала IEM Rio Major 2022.

На момент начала турнира, чемпионом являлась команда FaZe Clan, одержав победу на первом для них мейджоре — PGL Major Antwerp 2022.

Региональные квалификации 
Изначально IEM Rio Major 2022 был анонсирован в устаревшем формате, без квалификаций через RMR-турниры. Однако во время 14-ти месячного перерыва в проведении мейджоров, вызванного пандемией COVID-19, Valve объявили о новой системе квалификаций. Согласно новым правилам, команды больше не смогут получить приглашение на основе результатов предыдущего мейджора; вместо этого все команды должны участвовать в RMR-турнирах — специальной системе региональных квалификаций.

Было проведено четыре RMR-турнира: Европа А, Европа B, Америка, Азия и Океания.

Все RMR-турниры были проведены ESL в городе Валлетта, Мальта.

Этап претендентов

Этап легенд

Этап чемпионов

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Киберспортивные соревнования серии Major по CS:GO
2022 год в киберспорте